Těchlovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
Těchlovice (okres Hradec Králové)
Těchlovice (okres Děčín)